Merrell puede referirse a:
 Merrell (compañía), una compañía americana de zapatos deportivos.
 Merrell Tavern, una taberna histórica en South Lee, Massachusetts, EE. UU.
 Merrell Dow Pharmaceuticals, fue una compañía farmacéutica de EE. UU.

Personas 
 Barry Merrell
 Billy Merrell, autor y poeta estadounidense.
 James Merrell, profesor de historia en el Vassar College.
 Joseph F. Merrell
 Merrell Fankhauser, cantante estadounidense.  
 Merrell Jackson